Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Pierre Barthes e Ilie Năstase 3–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (primo turno)
 John Alexander /  Phil Dent (primo turno)

Assente
 Nikola Pilić /  Allan Stone (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1974